Total Recall – Az emlékmás – 1990-es sci-fi-film Paul Verhoven rendezésében
 Total Recall – Az emlékmás – 1999-től bemutatott televíziós sorozat

Hasonló címmel
Az emlékmás – 2012-es film Len Wiseman rendezésében